Настоя́щие о́сы, или складчатокрылые осы , — семейство перепончатокрылых насекомых.

Ранее складчатокрылые осы подразделялись на 3 самостоятельных семейства: общественных, или «бумажных» ос, Vespidae (с подсемействами Vespinae, Polistinae, Stenogastrinae), цветочных ос, Masaridae (с подсем. Masarinae, Gayellinae, Euparagiinae) и одиночных складчатокрылых ос, Eumenidae (с подсемействами Raphiglossinae, Discoeliinae (Zethinae) и Eumeninae). В настоящее время большинство специалистов объединяет всех складчатокрылых ос в единое сем. Vespidae с подсем. Euparagiinae, Masarinae, Eumeninae, Stenogastrinae, Vespinae и Polistinae.

В мировой фауне более 4800 видов (260 родов, 6 подсемейств), в России около 150 видов из 31 рода. Самые древние находки Vespidae в ископаемом состоянии были сделаны в отложениях нижнего мела Забайкалья: Curiosivespa antiqua, Priorvespa bullata и Priorvespa longiceps (120—130 млн лет).

Описание 
В покое передние крылья складываются вдоль спины. Окраска брюшка часто из чередующихся чёрных и жёлтых полос.

Среди настоящих ос есть как одиночно живущие виды, так и формы, ведущие общественный образ жизни (имеющие плодовитых и бесплодных самок — рабочих) и строящие сложные гнёзда из бумаги (общественные или бумажные осы). Подсемейства Polistinae и Vespinae состоят из общественных видов, в то время как Eumeninae, Euparagiinae и Masarinae — это одиночные осы; Stenogastrinae включает разнообразые формы, переходные от одиночных к социальным видам.

Личинки, как правило, питаются животной пищей, взрослые насекомые — нектаром. Иногда (например, представители Masarinae) растительной пищей питаются и личинки.

Выделение шёлка 
Выделение шёлкоподобного вещества и коконопрядение у личинок отсутствует у большинства представителей Vespoidea. Изредка встречается выделение шёлка у имаго, например, у 2 родов ос Vespidae (Quartinia, Polistes).

Филогения 
Ископаемый вид Protovespa haxairei, обнаруженный в меловом бирманском янтаре, выделен в базальное подсемейство Protovespinae. Protovespa ближе к Masarinae, Eumeninae и общественным осам, чем к Priorvespinae.
Филогенетический анализ показывает, что занимает корневое положение на общем древе настоящих ос занимает подсемейство Euparagiinae, сестринское по отношению ко всем остальным Vespidae, включая ископаемые группы † Priorvespinae и † Protovespinae. Их филогенетические взаимоотношения выражаются схемой:

Классификация 
Известно более 4800 видов (260 родов, 6 подсемейств), в Палеарктике более 1000 видов, в России около 150 видов из 31 рода.

 Подсемейство Eumeninae
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Подсемейство Euparagiinae
 † Род 
 Род 
 † Род 
 Подсемейство Masarinae
 Род Celonites
 Род Ceramius
 Род Gayella
 Род Jugurtia
 Род Masarina
 Род Masaris
 Род Quartinia
 Подсемейство Polistinae
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Подсемейство Stenogastrinae
 Подсемейство Vespinae
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 † Подсемейство Protovespinae
 † Род  (мел, бирманский янтарь)
 † Protovespa haxairei
 † Подсемейство Priorvespinae
 † Род  (мел, Монголия, Россия)
 † Priorvespa bullata, Priorvespa directa, Priorvespa longiceps, Priorvespa minuta, Priorvespa quadrata, Priorvespa recidiva, 

 † Подсемейство Vespatulinae
 † Род Alivespa
 † 
 † Род  (мел, бирманский янтарь, Мьянма)
 † 

 incertae sedis
 † Род 
 †

Примечания

Литература 
 Курзенко, Н. В. Одиночные складчатокрылые осы (Hymenoptera, Eumenidae) Монгольской Народной Республики и сопредельных территорий Китая и Южной Сибири / Н. В. Курзенко // Насекомые Монголии. — Вып. 5. -Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1977. — 537—582.
 Gess, S.K. 1996. The Pollen Wasps: ecology and natural history of the Masarinae. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 340 pp.
 Jeanne, R. L. 1980. Evolution of social behavior in the Vespidae. Annual Review of Entomology 25. 371—396. CrossRef
 Kojima, J. 1998. Larvae of social wasps (Insecta: Hymenoptera; Vespidae). Natural History Bulletin of Ibaraki University 2:7-227.
 Pickett, K. M. and J. M. Carpenter. 2010. Simultaneous analysis and the origin of eusociality in the Vespidae (Insecta: Hymenoptera). Arthropod Systematics & Phylogeny 68 (1): 3-33

Ссылки 
 Литература по Настоящим осам
 Настоящие осы (перевод с ucsd.edu)
 Сайт о Настоящих осах (Vespidae)

 
Семейства насекомых